Kluger:
 Jerzy Kluger
 Szymon Kluger
 Władysław Kluger (bibliofil)
 Władysław Kluger (inżynier)

Zobacz też 
 Toyota Kluger
 Władysław Kluger